Сивуля:

 Сивуля — высочайшая вершина в Горганах.
 Сивуля — горный хребет в Горганах (Украинские Карпаты).